Блюмберг — фамилия.

 Блюмберг, Жан Карлович (1889—1938) — советский военачальник, комдив.
 Блюмберг, Мориц (1873—1955) — немецкий хирург.
 Блюмберг, Яков Исаакович (1910—1984) — советский кинооператор.

См. также 
 Блумберг